En Pologne, Strzyżowiec peut désigner :
 Strzyżowiec, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Strzyżowiec, un village de la voïvodie de Lublin.